Valerio María de Sanctis de Ferrari (Padova, 1962) es un empresario y político italo-panameño. Desde sus diferentes responsabilidades como directivo del sector pesquero de Panamá ha contribuido a la legislación de los recursos marítimos y naturales del país. Fue presidente del Comité Olímpico Panameño en 2010 y es presidente del grupo Panalang Union Inc.

Biografía 
La familia de Sanctis procede de una antigua familia umbra, siendo la rama nobiliaria de Perugino que se estableció en Parrano en el siglo XVI de la que procedía su abuelo, el científico Sante de Sanctis (1892-1986), fundador de la psiquiatría italiana. Sus padres emigraron a Panamá en 1975, donde ha transcurrido su vida empresarial y familiar. Es padre de 4 hijos y su hija pequeña, Laura de Sanctis, fue Miss Panamá 2017, participando en el concurso de Miss Universo.

Se licenció como economista especializado en Finanzas en la Universidad Santa María de la Antigua(USMA). Su tesis se tituló “El mercado de Bonos : una alternativa de financiamiento a largo plazo”, y fue publicada en 1987.

Desde la finalización de sus estudios ha tenido un largo recorrido como empresario del sector de la pesca y los recursos marítimos, ocupando diversos cargos políticos y empresariales. Ha formado parte del entramado asociativo empresarial con responsabilidades ejecutivas. Entre 1994 y 2014 fue presidente de Appexmar (Exportadores de productos de mar); entre 2010 y 2012 fue presidente de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), y entre 2008 y 2009 presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).

Su responsabilidad empresarial le llevó a formar parte de diversos organismos gubernamentales del sector marítimo. Ha sido director de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) entre 2007-9 y 2017-9; director de la Autoridad Marítima (AMP) entre 2008-9, y representante de la pesca de mediana escala, ante la Comisión Nacional de Pesca Responsable (2022). Participó en la elaboración de diversas normas legislativas que revirtieron en una mayor riqueza para el sector de los pescadores como la Ley de  Abonos Tributarios. 

A lo largo de su carrera ha impulsado el deporte panameño. Fue presidente de la Federación Panameña de Tenis de 2006 a 2010 y presidente del Comité Olímpico de Panamá en 2010.

Reconocimientos y Ordenanzas 

 Caballero de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Rodas y de Malta, 2019  
 Municipio de Chiriquí: Llave de la ciudad de David, Panamá 2012
 APEX: Exportador pesquero del año 2012
 Medalla Covid-19 de la Orden de Malta Panamá, 2022

Controversia 
Fue  víctima de un complot gubernamental por apoyar a candidatos opositores durante las elecciones de 2014. En la página web del diario italiano el Corriere della Sera se publicó fugazmente un vídeo reportaje protagonizado por una persona encapuchada, que muestra el logo de su empresa, Panalang Union, que supuestamente estaría involucrada en tráfico de drogas. Inmediatamente se hicieron eco de ello determinados periódicos panameños  con el único ánimo de desprestigiar al grupo y a su presidente. En 2014 interpuso una demanda contra el diario italiano por difamación, calumnia e injuria con agravantes ante los tribunales italianos. Igualmente obtuvo dos certificados, uno de las autoridades italianas y otro de las autoridades panameñas, que aseguraban  que no existía ninguna investigación judicial abierta contra él o contra su empresa.

Referencias

Enlaces externos 

 Entrevista por Alvaro Alvarado en Telemetro.com
 Entrevista en La Voz del pescador. Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura CNPA. Programa 8
 
Empresarios de Panamá
Políticos de Panamá